|-
| 97901 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97902 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97903 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97904 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97905 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97906 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97907 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97908 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97909 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97910 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97911 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97912 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97913 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97914 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97915 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97916 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97917 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97918 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97919 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97920 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97921 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97922 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97923 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97924 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97925 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97926 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97927 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97928 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97929 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97930 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97931 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97932 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97933 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97934 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97935 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97936 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97937 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97938 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97939 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97940 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97941 - || || 29 d'agost, 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 97942 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97943 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97944 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97945 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97946 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97947 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97948 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97949 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97950 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97951 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97952 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97953 - || || 30 d'agost, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 97954 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97955 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97956 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97957 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97958 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97959 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97960 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97961 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97962 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97963 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97964 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97965 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97966 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97967 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97968 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97969 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97970 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97971 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97972 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97973 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97974 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97975 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97976 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97977 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97978 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97979 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97980 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97981 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97982 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97983 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97984 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97985 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97986 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97987 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97988 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97989 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97990 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97991 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97992 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97993 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97994 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97995 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97996 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97997 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97998 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97999 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98000 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
7